Luyt est le nom de

 Dick Luyt (1886-1967), joueur sud-africain de rugby à XV
 Lammetjie Luyt (1888-1965), joueur sud-africain de rugby à XV
 Louis Luyt (1932-2013), joueur de rugby à XV, homme d'affaires et homme politique sud-africain